Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS John S. McCain, en l'honneur des amiraux John S. McCain, Sr. et John S. McCain, Jr. :
 l', un destroyer de classe Mitscher lancé en 1952 et retiré du service en 1978;
 l', un destroyer de classe Arleigh Burke lancé en 1992.

Voir aussi 
 

John S. McCain